Newberry (Carolina do Sul)
Newberry (Flórida)
Newberry (Indiana)
Newberry (Michigan)

Desambiguações de topônimos